Liu Hsziao-po (1955–2017) Nobel-békedíjas kínai irodalomtörténész, emberi jogi aktivista
 Liu Hsziao-po (1984) Ázsia-bajnok, olimpiai bronzérmes kínai taekwondózó